

Musica 
 Quiet – album di Sheila Chandra del 1984
 Quiet – album di John Scofield del 1996
 Quiet – extended play di Jim Ward del 2007
 Quiet – album di Lucariello del 2007

Altro 
 Quiet – personaggio della serie di videogiochi Metal Gear
 QUIET – esperimento scientifico
 Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking – libro di Susan Cain del 2012

Pagine correlate 
 The Quiet